SS Californian, cargo transatlatique, 1902
 Californian, goélette, 1984